Camisas azules puede referirse a: 

En política, varias organizaciones denominadas camisas azules (blue shirts en inglés) o que se identificaban por vestir camisas azules:

 Los British Fascists o British Fascisti ("Fascistas Británicos") en el Reino Unido.
 La Army Comrades Association (ACA), luego National Guard (Guardia Nacional (Irlanda)) en Irlanda
 El Parti national social chrétien, Canadian National Socialist Unity Party o Christian National Socialist Party (Partido Nacional Social Cristiano) en Canadá.
 Los National Blue Shirt Minutemen en los Estados Unidos.
 La Sociedad de Camisas Azules en la República de China.
 El Camisas azules o Bhum Jai Thai, partido político en Tailandia.
 La Falange Española en España.
 El Movimento Nacional-Sindicalista en Portugal.
 El Mouvement Franciste (Movimiento Francista), partido político en Francia.
 La Solidarité Française (Solidaridad Francesa), partido político en Francia.
 Los Lăncieri en Rumanía.
 Camisa azul, canción de Falange de las JONS, versión española de Die Fahne hoch.

En deporte, se usa para referirse a:

 Los Toronto Blueshirts, un equipo de hockey sobre hielo.
 Los Broadway Blueshirts, un mote usual para los New York Rangers.

En cómic se refiere a:
 Les Tuniques Bleues, un cómic belga sobre la Guerra de Secesión de Estados Unidos.